Георгий Соловьёв:
 Соловьёв, Георгий Матвеевич (1895—1981) — советский генерал-майор.
 Соловьёв, Георгий Фёдорович (1929—2010) — советский артист балета, фотограф Большого театра.